Gascon steht für:

 die Gaskognische Sprache
 die französische Hunderasse Grand Gascon Saintongeois
 die französische Hunderasse Petit gascon saintongeois
 die Rebsorte Gascon (Rebsorte)

Gascon bzw. span. Gascón ist der Familienname folgender Personen

 Adam-Nicolas Gascon, wallonischer Komponist des Barock
 Amparo Poch y Gascón (1902–1968), spanische Medizinerin, Publizistin, Anarchistin und Syndikalistin
 Daniel Gascón (* 1981), spanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Elvira Fernández Gascón (* 1944), mexikanische Bildhauerin
 Elvira Gascón Vera (1911–2000), mexikanische Künstlerin
 Gabriel Gascon (1927–2018), kanadischer Schauspieler
 Juan Peralta Gascon (* 1990), spanischer Bahnradsportler, siehe Juan Peralta
 Miguel Sebastián Gascón (* 1957), spanischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Rubén Limardo Gascón (* 1985), venezolanischer Degenfechter
 Sarah Gascon (* 1982), US-amerikanische Handballspielerin